Никола́й Три́фонов:
 Трифонов, Николай Александрович (1891—1958) — советский химик-неорганик, физикохимик.
 Трифонов, Николай Алексеевич (1906—2000) — советский литературовед.
 
 Трифонов, Николай Константинович (1905—1946) — советский военачальник, генерал-майор авиации, ВВС МВО.
 Трифонов, Николай Павлович (1925—2020) — советский и российский математик.